Brustjärn kan syfta på:
Brustjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (4,59 ha)
Brustjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn